Artabano III, segundo a antiga cronologia:Artabano IV; (floresceu no século I) foi um príncipe parta dos iranianos e, possivelmente, de ascendência grega.

Biografia 
Artabano III foi um monarca de origens desconhecidas. Nas moedas cunhadas durante o seu reinado, pode-se observar alguma semelhança com as moedas emitidas no reinado de  Artabano II. A partir daí, Artabano III pode ser visto como um provável filho de Artabano II.

Ele reivindicou a coroa do Império Parto durante o reinado de Pácoro II, contra o qual se insurgiu. Seu próprio governo como Rei durou apenas de 80 até 81. Na cunhagem, ele é conhecido como Ársaces Artabano. Artabano III foi forte o suficiente em um ponto, o de apoiar o romano Terêncio Máximo, um pretendente ao Império Romano, que surgiu na Anatólia e se fez passar pelo imperador romano Nero. Porém, Artabano III não conseguiu resistir à retomado do reino por Pácoro II.

Ligações externas 
 

Reis da Pártia
Partas do século I